Prvenstvo Hrvatske u ragbiju za sezonu 1995./96. je ponovno osvojila splitska Nada.

Ljestvice i rezultati

Doigravanje 

Završnica: 
Nada - Makarska Rivijera 45:9,  Split, 25.05.1996.

Izvori 
 Arambašić Vjekoslav i dr: 50 godina Nade: 1959. – 2009., Split, 2009.

1995-96